Johann Bertolf ist der Name folgender Personen:

* Johann Bertolf († um 1407), deutscher Schöffe und Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Johann Bertolf († 1510), deutscher Schöffe und Politiker, Bürgermeister von Aachen